Klaffenböck ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Klaffenböck (* 1968), österreichischer Motorradrennfahrer
 Rudolf Klaffenböck (* 1952), deutscher Kabarettist, Schriftsteller, Dokumentarfilmer und Fotograf